Plusieurs châteaux portent le nom de Beaufort à travers le monde :
 le château de Beaufort en Belgique ;
 le château de Beaufort en Écosse ;
 le château de Beaufort dans le département de la Haute-Loire, en France ;
 le château de Beaufort dans le département de l'Hérault, en France ;
 le château de Beaufort dans le département d'Ille-et-Vilaine, en France ;
 le château de Beaufort dans le département de la Savoie, en France ;
 le château de Beaufort dans le département de la Creuse, en France ;
 le château de Beaufort au Luxembourg ;
 le château de Beaufort au Liban.

Beaufort